Бокео — провинция (кхвег) на северо-западе Лаоса
 Бокео — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор